Überschreiben steht für:
 eine Überschrift setzen, beispielsweise bei einem Schriftstück oder bei Beschilderungen
 eine Übereignung, das Übertragen von Eigentumsrechten

In der Informatik
 Überschreiben (Programmierung), meist unbeabsichtigtes Verändern einer Datei bzw. eines Speicherbestands
 Überschreiben (OOP), bei der objektorientierten Programmierung das absichtliche Überschreiben einer Methode durch eine andere

Siehe auch: